Владлен Иванович Воропаев () — советский и российский спортсмен-гиревик, педагог, тренер, спортивный арбитр.

Биография 
Родился 13 марта 1941 года в Орловской области, ст. Хомутово. Окончил факультет физического воспитания Воронежского госпединститута в 1964 году. Защита диссертации в 1997 году «Исследование эффективности различных методов тренировки в гиревом спорте».

1964—1965 — учитель физической культуры Костенской средней школы Хохольского района Воронежской области; 1965—1966 г.г. — служба в Советской Армии; 1967—1972 г.г — преподаватель кафедры физического воспитания Воронежского СХИ; 1972—1982 г.г. — ст. преподаватель той же кафедры; 1982—2013 г.г. — зав. кафедрой физического воспитания; с февраля 2013 г. по настоящее время — профессор кафедры физического воспитания ВГАУ.

Семикратный призер городской Универсиады, призер Чемпионатов области и облсовета ДСО «Урожай». Победитель Чемпионата Приволжского военного округа по тяжелой атлетике.

Судья республиканской категории по тяжелой атлетике (1974), судья всесоюзной категории (1980) и международной категории (1995) по гиревому спорту. Принимал участие в организации и судействе восьми чемпионатов СССР, девяти чемпионатов мира. В качестве гл. судьи судил Кубок СССР (1988, Воронеж). На протяжении 6 лет был тренером сборной команды России по подготовки ее к чемпионатам СССР. Подготовил 6 мастеров спорта по тяжелой атлетике, 21 — по гиревому спорту.

Более 20 лет являлся членом всесоюзной (после 1991 — всероссийской) и Международной федераций гиревого спорта, в которых возглавлял научно-методическую комиссию.
Опубликовано более 180 работ.

Награды 
 В 1989 году награждён знаком «Отличник физической культуры»
 В 1995 году Указом Президента присвоено почетное звание «Заслуженный работник физической культуры РФ»
 В 2004 году награждён Знаком «За заслуги в развитии физической культуры и спорта».
 В 2005 году награждён знаком «Ветеран спорта России»
 В 2012 году присвоено звание «Заслуженный профессор Воронежского госагроуниверситета им. императора Петра I»

Ссылки 
 ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ

Мастера спорта СССР
Гиревики СССР
Судьи всесоюзной категории
Выпускники Воронежского педагогического университета